Araguanã ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Araguanã (Tocantins)
 Araguanã (Maranhão)